Ali Gholizadeh (Perzisch: علی قلی‌زاده) (Namin, 10 maart 1996) is een Iraans voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt.
Hij tekende in 2018 bij Sporting Charleroi.

Clubcarrière 
Gholizadeh is speelde vijf seizoenen bij Saipa FC in Iran. In 2018 tekende hij een vierjarig contract bij Sporting Charleroi.
Op 29 juli 2018 debuteerde hij in de Jupiler Pro League tegen Antwerp.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Op 17 maart 2018 debuteerde Gholizadeh voor Iran tegen Sierra Leone en scoorde meteen twee doelpunten bij zijn debuut. Hij zat in de voorselectie voor het WK 2018 in Rusland, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd.

Referenties 

Iraans voetballer